Захарьин — русская фамилия; имеет женскую форму .
 Захарьины — русские дворянские роды.

Персоналии 
 Захарьин, Борис Алексеевич (род. 1942) — заведующий кафедрой индийской филологии ИСАА.
 Захарьин, Владимир Алексеевич (1909—1993) — живописец, член Ленинградской организации Союза художников РСФСР.
 Захарьин, Григорий Антонович (1829—1898) — выдающийся русский врач-терапевт, педагог.
 Захарьин, Данила Романович (ум. 1564) — боярин, воевода и дворецкий, старший из трёх сыновей окольничего и воеводы Романа Юрьевича Захарьина.
 
 Захарьин, Никита Романович (1522—1585 или 1586) — русский государственный деятель, боярин, основатель царской династии Романовых.
 Захарьин, Пётр Михайлович (1750—1800) — русский писатель и поэт.
 Захарьин, Роман Юрьевич (ум. 1543) — русский государственный и военный деятель, окольничий и воевода, родоначальник Романовых.
 Захарьин, Тимофей Тимофеевич (1752—после 1794) — русский переводчик.

Составные фамилии

См. также 
 «Вице-адмирал Захарьин» — морской тральщик проекта 02668. 
 Захарьино